Chocolatada puede referirse a:
 La fiesta que se celebra con una celebración colectiva a base de degustar chocolate bebido junto con otras viandas (véase Historia del chocolate en España).
 Leche chocolatada.